João Rafael Chió Serra Carvalho (Belo Horizonte, 10 de junho de 1984) é historiador, professor, oficial de chancelaria, podcaster, youtuber e militante marxista-leninista-maoísta brasileiro. Nascido em Belo Horizonte, cresceu e passou grande parte da vida em Pompéu. Fez parte do grupo musical U.D.R. apresentando-se como MS Barney. Após o fim da banda, passou a se apresentar como Tio João ou Assimdisseojoão, focando sua presença na internet para a divulgação do marxismo.

Em 2015 cocriou o podcast Decrépitos e em 2017 cocriou o podcast Revolushow. Ao todo, já esteve em mais de 1200 episódios de diversos podcasts.

Carreira Profissional
João Carvalho possui graduação em História pela Universidade Federal de Minas Gerais com formação complementar em Letras Clássicas e Mestrado em História Social pela Universidade de São Paulo. Atualmente é doutorando em História Social da Cultura na UFMG, pesquisador atuante nas áreas de História do Marxismo, História da África e História da Ásia com ênfase no anticolonialismo, no decolonialismo, no nacionalismo e na obra fanoniana. Tem experiência na área de História Antiga, História Medieval e História Religiosa, tendo atuado principalmente nos seguintes temas: idade média, religião, fenomenologia religiosa, teratologia, escatologia, mitos cosmogônicos e metodologia.

Além disso foi fundador do sindicato do Itamaraty (Sinditamaraty) do qual também foi presidente de 2011 a 2012. Atualmente é oficial de chancelaria em Belo Horizonte.

Carreira Musical

Foi membro fundador da banda de comedy rock U.D.R. em 2003 em Belo Horizonte. Foi integrante de 2003 a 2005 e novamente de 2011 a 2015, ganhando bastante notoriedade com as letras satíricas e ofensivas. A banda chegou ao fim em 2016 após um processo judicial promovido pelo Ministério Público Estadual de Minas Gerais.

Militância

Começou a militância durante a universidade quando entrou em contato com o anarquismo. Ao longo da vida profissional, no entanto, se aproximou do marxismo e atualmente é marxista-leninista-maoísta. Enquanto presidente do Sinditamaraty promoveu uma greve da categoria.

Como militante comunista, João Carvalho tem participação principalmente na internet. Em 2017 fundou o podcast Revolushow no qual participou até 2021 junto de outros militantes comunistas, dentre eles Jones Manoel e Sabrina Fernandes. Em 2018, passou a postar também vídeos no Youtube e em 2023 já contava com mais de 126 mil inscritos e 9 milhões de visualizações. A maior parte do conteúdo em seu canal do Youtube são lives que faz na Twitch.

João Carvalho também é membro do conselho editorial de diversas editoras de esquerda, sendo responsável pela tradução, edição e publicação de diversas obras marxistas em língua portuguesa no Brasil, como os Escritos Militares de Friedrich Engels, Obras escolhidas de J. V. Stalin e Khrushchev mentiu de Grover Furr.

Devido à militância na internet, João Carvalho foi enquadrado em 2020 como um "detrator" do governo Bolsonaro em lista produzida pela empresa BR+ Comunicação, após se referir a Paulo Guedes como: "Facínora. Elitista. Preconceituoso. Um babaca amoral" .

Referências

Youtubers de Minas Gerais
Marxistas do Brasil
Comunistas do Brasil
Maoismo